Nybosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybosjön (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (24,9 ha)
Nybosjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (13,6 ha)
Nybosjön (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1 ha)

Se även
Nybodsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (20,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn